Thuringen C
Orte in Thuringen